Enon - гурт із Нью-Йорка, що грає інді-рок. Заснований 1999 року.

Дискографія

Студійні альбоми 
 1998 Long Play 
 1999 Believo! 
 2002 High Society 
 2003 Hocus Pocus 
 2004 Onhold 
 2005 Lost Marbles and Exploded Evidence (compilation album + DVD set) 
 2007 Grass Geysers...Carbon Clouds

7'' 
 1998 «Fly South» 
 1999 «Motor Cross» 
 2001 «Listen (While You Talk) » 
 2001 «Marbles Explode» 
 2001 «The Nightmare Of Atomic Men» 
 2002 Enon [Self-Titled]
 2002 «Drowning Appointment» 
 2003 «In This City» 
 2003 «Evidence» 
 2003 «Because Of You» 
 2003 «Starcastic» 
 2008 «Little Ghost/Swab The Deck»

Посилання
Enon official site 

Музичні гурти Пенсильванії
Музичні гурти штату Нью-Йорк
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 1999
Інді-рок гурти